Sezóna 2009/2010 byla 80. sezónou Rakouské ligy. Vítězem ligy se stal tým EC Red Bull Salzburg.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
 Graz 99ers – KHL Medveščak 2:4 na zápasy (2:1, 6:3, 2:3 P, 0:3, 3:4 P, 2:5)
 EC Red Bull Salzburg – EC Klagenfurt AC 4:3 na zápasy (2:3, 3:1, 2:3, 2:0, 3:2, 3:5, 4:2)
 Vienna Capitals – Alba Volán Székesfehérvár 4:1 na zápasy (2:3 P, 3:2 P, 5:1, 4:1, 6:5 P)
 EHC Linz – EC VSV 4:1 na zápasy (3:2, 3:4 P, 5:2, 4:3 P, 7:2)

Semifinále 
 EC Red Bull Salzburg – KHL Medveščak 4:1 na zápasy (2:0, 5:1, 1:4, 5:1, 3:2)
 Vienna Capitals – EHC Linz 3:4 na zápasy (4:0, 3:1, 5:4, 1:2 P, 4:6, 5:6 P, 5:7)

Finále 
 EC Red Bull Salzburg – EHC Linz 4:2 na zápasy (2:3, 4:6, 6:3, 3:2, 3:2, 4:3 P)

Nejproduktivnější hráči za celou sezónu 

Rakouská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2009
Lední hokej v roce 2010
Sport v Klagenfurtu
Sportovní události ve Vídni
Sport v Salcburku
Sport ve Villachu
Sport v Linci
Sport v Jesenicích (Slovinsko)
Sport ve Štýrském Hradci
Sport v Záhřebu
Sport v Székesfehérváru
Sport v Lublani